Sauviac ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Sauviac (Gers) im Département Gers
 Sauviac (Gironde) im Département Gironde